Sundskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sundskär (vid Rumar, Korpo), Åboland, 
 Sundskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Sundskär (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Sundskär (vid Bodö, Nagu), Åboland, 
 Sundskär (vid Trunsö, Nagu), Åboland, 
 Sundskär, Kimitoön, Åboland, 
 Sundskär, Raseborg, Nyland,

Åland 

 Sundskär (syd Kökar, Åland), 
 Sundskär (Föglö, Åland), 
 Sundskär (Kumlinge, Åland), 
 Sundskär (öst Kökar, Åland), 
 Sundskär (Saltvik, Åland),

Sverige 

 Sundskär, ö, Norrtälje kommun,

Se även
Sundskären
Stora Sundskär
Lilla Sundskär
Höga Sundskär
Låga Sundskär
Västra Sundskär
Östra Sundskär
Svarta Sundskär
Små Sundskären

Robotskapade Finlandförgreningar